Luboš Hilgert ist der Name folgender Personen:

* Luboš Hilgert (Kanute, 1960) (* 1960), tschechischer Kanute
 Luboš Hilgert (Kanute, 1986) (* 1986), tschechischer Kanute